Fatih Akyel, né le  à Istanbul en Turquie, est un footballeur international turc reconverti en entraîneur.

Statistiques en club

Palmarès

En club

En sélection

Références

Liens externes 
 

Naissance à Istanbul
Naissance en décembre 1977
Joueur du Bakırköyspor
Joueur du Galatasaray SK
Footballeur international turc
Joueur du RCD Majorque
Joueur du Fenerbahçe SK
Joueur du VfL Bochum
Joueur du PAOK Salonique
Joueur du Trabzonspor
Joueur du Kasımpaşa SK
Joueur du Tepecikspor AŞ
Entraîneur turc de football